A 2021-es dél-amerikai TCR-bajnokság a széria első idénye volt. A szezon eredetileg áprilisban indult volna, azonban a versenynaptárat az évad során többször is megváltoztatták. Az évadnyitó versenyre június 25-én került sor az Autódromo José Carlos Pace helyszínén és az Autódromo de Concepción del Uruguay versenypályán ért véget a bajnokság december 19-én. Az egyéni bajnok Pepe Oriola lett.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők 
Pontrendszer

Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Trophy

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala

dél-amerika